Pimpinella dioica är en flockblommig växtart som beskrevs av William Hudson. Pimpinella dioica ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
dioica